Эндой (; Эндоп) — древнегреческий скульптор и одновременно персонаж древнегреческой мифологии.

Ученик Дедала. Последовал за Дедалом на Крит. Утверждали, что его работы статуя Афины в Афинах, статуя Афины в Эрифрах, статуя Афины Алеи в Тегее, статуя Артемиды в Эфесе.

Сейчас его считают скульптором сер. VI в. до н. э..

Примечания 

Герои древнегреческих мифов
Скульпторы Древней Греции